Rappe steht für:
 Rappe, schwarzes Pferd
 Rappe (preußisches Adelsgeschlecht), kurländisch-preußisches Adelsgeschlecht
 Rappe (schwedisches Adelsgeschlecht), schwedisches Adelsgeschlecht 
 Rispe, ein hauptsächlich im schweizerischen Weinbau genutzter Begriff

Rappe ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Emil Rappe (1838–1918), schwedischer General und Kriegsminister

 Christopher Rappe, schwedischer Chemiker und Umweltwissenschaftler
 Guido Rappe (* 1960), deutscher Philosoph
 Hermann Rappe (1929–2022), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Jadwiga Rappé (* 1952), polnische Sängerin
 Otto Ernst von Rappe († 1707), deutsch-baltischer General
 Signe von Rappe (1879–1974), schwedische Sängerin (Sopran)
 Virginia Rappe (1891–1921), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Rappen (Begriffsklärung)
 Rapp (Begriffsklärung)